Душа шінсенгумі Бакуфу () — мелоромантична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Камо Набако», про кохання між хлопцями-самураями.

Сюжет 
В період Бакуфу, столицею було Кіото. Це були часи, коли пора розквіту любові була зведена в таїну чоловіками, що живуть битвами.

Любов першого капітана загону шінсенгумі Окіта Соуджі до свого командира Хіджіката Тошізоу була помітна усім самураям. Соуджі любить Хіджіката, але Тоши-сан постійно відкидає Соуджі... Чому?

Персонажі 
 Окіта Соуджі — воїн-семе. Світле довге волосся.
 Хіджіката Тошізоу — воїн-уке. Темне довге волосся.
 Наґакура-сан — приятель Соуджі.
 Кондо-сан (тренер додзьо - Шийокам Кондо Ісамі) і Яманамі Кьоске-сан — пара мпикраїв-еоханців, з яких Окіта постійно бере приклад.
 Командуючий Серідзава Камо — один з трьох головних командувачів Шинсегумі. Має коротке чорне волосся. Йоґо також називають "обожнювачем людської краси".

Див. також 
 Prince of Tennis dj - Yours Channel
 The Window Cleaner and the Director
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «mangago.com»  
 Манґа на сайті «mangafox.me»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако